CCIN est un sigle qui signifie :
 Commission de contrôle des informations nominatives, une institution monégasque,
 Communauté de Communes de l'Île Napoléon, une structure intercommunale française située en Alsace.